Дью́и () — название нескольких американских тауншипов: 
 Дьюи (тауншип, Миннесота)